Есаянц, Акоп Галустович (25 мая 1910, Зангезурский уезд — ?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Есаянц, Сирануш Оганесовна (род. 21 декабря 1926, Шамхор) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда.